Волер има више значења:
 Округ Волер (Тексас)
 Волер (Вашингтон)
 Волер (Пенсилванија)
 Волер (Тексас)